Argosy – rivista pulp statunitense 
 Ghiacciaio Argosy – ghiacciaio dell'Antartide
 Armstrong Whitworth Argosy – aereo britannico degli anni venti
 Armstrong Whitworth A.W.650 Argosy – aereo da cargo civile britannico della fine degli anni cinquanta
 Armstrong Whitworth A.W.660 Argosy – aereo da trasporto britannico degli anni sessanta
 SS Argosy – nave a vapore in servizio con la Compagnia de Navigazione Phoenix, Panama, dal 1957 al 1958 e con Codemar Compagnia de Empresas Maritimas, Panama, dal 1958 al 1960